Il 3 gennaio 2005 la casa discografica EMI ha pubblicato il singolo The Number of the Beast degli Iron Maiden in tre nuove versioni: un Enhanced CD contenente tre canzoni e due video, un vinile 7" colorato con allegato un poster e un vinile 12" in versione picture-disc.

Tracce

Enhanced CD
 The Number of the Beast (original version) - 4:53
 The Number of the Beast (live at Brixton Academy 21 marzo 2002) - 4:49
 Hallowed be thy Name (live at Brixton Academy 21 marzo 2002) - 7:37
 The Number of the Beast (original promo video 1982 - Camp Chaos version)
 The Number of the Beast (video live at Brixton)

Vinile colorato 7" con poster
 The Number of the Beast (original version) - 4:53
 The Number of the Beast (live at Brixton) - 4:49

Vinile 12" picture-disc
 The Number of the Beast (original version) - 4:53
 The Number of the Beast (live at Brixton) - 4:49
 Remember Tomorrow(live) (original single 1982) - 5:28

Formazione
 Bruce Dickinson - voce
 Adrian Smith - chitarra
 Dave Murray - chitarra
 Janick Gers - chitarra (solo nel live at Brixton Academy)
 Steve Harris - basso
 Clive Burr - batteria (1982)
 Nicko McBrain - batteria (2002)